Weeden ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Weeden (1882–1939), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bill Weeden (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler und Comedy-Autor
 Lasse Weeden (* 1972), US-amerikanisch-norwegischer Bassist
 Paul Weeden (1923–2011), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist

Weitere Bedeutungen:
 Weeden Mountain, Berg südlich von Huntsville, Alabama, Vereinigte Staaten
 USS Weeden (DE-797), Schiff der US-Navy
 Weeden (Kattendorf), Ortsteil der Gemeinde Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland